Il doppio del torneo di tennis Budva Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Emanuel Couto e João Cunha e Silva 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (Campioni)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (finale)

 Raemon Sluiter /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Dejan Petrović /  Dušan Vemić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budva Challenger 1998